— манґа, написана Каіу Сіраі та проілюстрована Посукою Демідзу. Виходила в журналі Weekly Shōnen Jump з 2016 по 2020 рік і має 20 томів випущених Shueisha. Історія розповідає про групу дітей-сиріт та їх план втечі з дитячої ферми після того як вони дізнаються страшну таємницю.

Манга адаптована в аніме-серіалі випущеним студією CloverWorks, і транслюється в програмному блоці Noitamina на Fuji TV. Перший сезон серіалу тривав 12 серій з січня по березень 2019 року. Другий сезон транслювався з січня по березень 2021 року. Екранізація у форматі фільму вийшла в грудні 2020 року. Amazon Studios також розробляє американський серіал по манзі.

Станом на грудень 2020 року Обіцяна Країна Мрій має 26 мільйонів проданих примірників, включаючи цифрові версії, що робить її однією з найбільш продаваних серій манги. У 2018 році манга виграла 63-ю премію Shogakukan Manga Award у категорії сьонен.

Сюжет 
Дії розгортаються 2045 року. Емма, Норман і Рей — найяскравіші діти в притулку «Благодатний Дім». Під заступництвом Ізабелли, жінки, яку вони називають «мамою», всі діти насолоджувалися комфортним життям. Хороша їжа, чистий одяг і прекрасна навколишнє середовище — що ще може побажати дитина? Сиротам дозволено робити все, що вони захочуть, за винятком виходу за межі воріт, які з'єднують будинок з зовнішнім світом. Одного разу в фатальну ніч вихованку на ім'я Конні відсилають для удочеріння, але Емма і Норман слідують за нею, помітивши, що вона залишила свого плюшевого Зайчика в будинку. Вони знаходять Конні мертвою і дізнаються правду про призначення притулку, де людські діти виховуються як їжа для демонічних істот. Гірше того, Ізабелла знаходиться на службі у демонів, і ці вісті руйнують все уявлення дітей про світ, що їх оточував. Сповнені рішучості вирватися з притулку, Норман і Емма разом з Реєм вирішують розкрити правду, що ховається за благопристойним фасадом притулку і знайти спосіб втекти з усіма своїми братами і сестрами.

Персонажі 

 Емма () — головна героїня, одинадцятирічна дівчинка, що володіє неймовірними рефлексами і швидкістю. Ідеалістка, прагне організувати втечу для всіх мешканців дитячого будинку, навіть якщо успішність такої масової втечі вкрай сумнівна. Сейю: Морохосі Суміре
 Норман () — друг Емми, хлопець, розбирається в тактиці. Як і Рей, він дотримується думки, що масова втеча з притулку навряд чи реалістична. Однак з любові до Емми прагне реалізувати її план, незважаючи на всю його безнадійність. Сейю: Утида Маая
 Рей () — друг Емми, що є ходячою енциклопедією. На відміну від інших дітей, він пам'ятає все, що відбувалося з ним з самого дитинства, а тому з самого початку має уявлення про реальний стан справ. Щоб врятувати своїх друзів, він вже давно співпрацює з матір'ю, яка наглядає за притулком, хоча на відміну від Емми планує втечу лише для Емми і Нормана. Сейю: Ісе Марія
 Ізабелла () — «мама» дитячого будинку, наглядає за дітьми і відповідає за постачанням їх демонам. Відома серед подібних їй працівниць тим, що завжди поставляє м'ясо найвищої якості. Понад усе ставить якість своїх вихованців, а тому намагається не знищувати Емму і її друзів незважаючи на те, що знає про їхні плани. Сейю: Кайда Юко
 Крона ( )— помічниця «мами», її робота полягала в тому, щоб вона допомогла Ізабеллі відшукати двох дітей, які дізналися таємницю притулку. Вбита демонами. Сейю: Фудзита Нао

Медіа

Манга 
Чернетка манґи була показана редакторам Jump ще в 2004 році під назвою Neverland (але пізніше змінена на The Promised Neverland, щоб уникнути проблем з авторськими правами), в ньому вся перша арка твору містилася на 300 сторінках. Каіу Сіраї і Посука Демідзу запустили манґу «Обіцяна Країна Мрій» у 34 випуску журналу Weekly Shōnen Jump 1 серпня 2016 року. Це друга співпраця Сірая і Демідзу; їх першою роботою була Poppy no Negai. Вихід манґи завершився 15 червня 2020 року. Видавництво Shueisha зібрало глави і випустило їх у вигляді 20 танкобонів з 2 грудня 2016 по 2 жовтня 2020 року.

З 11 січня по 28 березня 2019 року в Shōnen Jump+ виходив комедійний спін-офф Oyakusoku no Neverland, пізніше він був виданий окремим танкобоном.

25 липня 2016 року Viz Media оголосила про те, що вони опублікують перші три глави оригінальної манґи в журналі Weekly Shonen Jump. Після цього вони будуть публікувати нові глави манґи одночасно з японським релізом. Перший друкований том в Північній Америці був випущений 5 грудня 2017 року. 2020 року видавництво «Істар комікс» оголосило про ліцензування манґи російською мовою. Серія виходить в форматі омнібусів 2-в-1.

Ранобе 
На основі манґи було випущено 4 ранобе.

Аніме 
Прем'єра екранізації у вигляді анімаційного телесеріалу від CloverWorks пройшла в січні-березні 2019 року в програмному блоці NoitaminA. Прем'єра другого сезону відбулася 7 січня 2021 року.

Критика і популярність 
Манґа була номінована на 10-ту нагороду Manga Taishō в січні 2017 року і отримала 43 очко від «Виконавчого комітету» премій Manga Taishō, а також була номінована на 11-е видання премій Manga Taishō 2018 року і отримала всього 26 очок. Станом на серпень 2017 року було випущено 1,5 мільйона примірників. До жовтня 2017 року їхня кількість збільшилася до 2,1 млн. Станом на 4 квітня 2018 року в перших 8 томах було надруковано 4,2 млн примірників. Ребекка Сільверман з Anime News Network отримала задоволення від першого тому манґи і дала йому оцінку A-, супроводивши коментарем: «Напружений темп оповіді, цікаві літературні відсилання, малюнок і історія добре працюють разом, сильний сюжет і розставлені натяки на майбутній розвиток подій». У січні 2018 року манга виграла 63-тю премію Shogakukan Manga Award в категорії сьонен.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт аніме 

Аніме 2019
Сьонен
Романи 2018
Манґа 2016
Аніме та манґа у жанрі трилер
Аніме та манґа в жанрі жаху